Castellaccio bezeichnet:

 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Livorno

Castellaccio ist auch Namensbestandteil einiger italienischer Burgen, zum Beispiel

 Castellaccio di Fossignano
 Castellaccio di Monreale
 Castellaccio dei Monteroni
 Castellaccio di Prile 
 Forte Castellaccio in Genua